Фуэнтесауко ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гварения. Занимает площадь 63,3 км². Население — 1915 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Антигва.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal Saucano
 Fiestas de Visitación en Fuentesaúco y otros festejos taurinos populares

Города Саморы
Муниципалитеты Саморы